Мейстарадейлдин 1972 () — 30-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 23 апреля 1972 года и закончился 10 сентября 1972 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1973
Фарерские острова
1972 год на Фарерских островах